Halsholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halsholm, Iniö, Åboland, 
 Halsholm (vid Äpplö, Houtskär), Åboland, 
 Halsholm (vid Mossala, Houtskär), Åboland, 
 Halsholm, Korpo, Åboland, 
 Halsholm (vid Ängsö, Nagu), Åboland, 
 Halsholm (vid Pensar, Nagu), Åboland, 
 Halsholm, Ingå, Nyland,

Se även
Halsholmen
Halsholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar